Kazadi ist der Familienname folgender Personen:

 Bestine Kazadi (* 1963), Anwältin und Schriftstellerin in der Demokratischen Republik Kongo
 Jonathan Kazadi (* 1991), Schweizer Basketballspieler
 Mwamba Kazadi (1947–1998), zairischer Fußballtorwart
 Patricia Kazadi (* 1988), polnische Schauspielerin, Sängerin und Moderatorin